Marika Awtandiłowna Piertachija (ros. Марика Автандиловна Пертахия; ur. 15 grudnia 1992 w Gali) – rosyjska narciarka dowolna, specjalizująca się w jeździe po muldach. W Pucharze Świata zadebiutowała 18 marca 2010 roku w Sierra Nevada, zajmując 14. miejsce. Tym samym już w swoim debiucie wywalczyła pierwsze pucharowe punkty. Na podium zawodów tego cyklu po raz pierwszy stanęła 9 grudnia 2017 roku w Ruce, kończąc rywalizację na trzeciej pozycji. W zawodach tych wyprzedziły ją jedynie Britteny Cox z Australii i Kanadyjka Audrey Robichaud. Była uczestniczką Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014 w Soczi, gdzie zajęła 17. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Pozycje w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
  Ruka – 9 grudnia 2017 (jazda po muldach) – 3. miejsce

Pozycje w poszczególnych zawodach

Przypisy

Bibliografia 

 

Rosyjscy narciarze dowolni
Rosyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1992
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015